Djuro Ipković (1927. – 2006.) je bio mađarski političar iz redova gradišćanskih Hrvata. Rodom je bio iz sela Hrvatskog Židana.

Njegov su djelokrug predstavljala manjinska pitanja, posebice u Željeznoj županiji, u kojoj se dosta angažirao na potpomaganje manjinskim zajednicama.
Dugogodišnji je bio zastupnik gradišćanskih Hrvata u Demokratskom savezu Južnih Slavena u Mađarskoj.
1990. je utemeljio Društvo gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj (Društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj), Hrvatski klub u Sambotelu, a bio je sudionikom i neformalnih druženja hrvatske zajednice u njegovoj županiji.

Umro je u siječnju 2006.

Vanjske poveznice 
Glasnik br.4/2006. U spomin

Hrvati u Mađarskoj
Mađarski političari
gradišćanski Hrvati